HMCS Nanaimo je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Nanaimo (K101)
 HMCS Nanaimo (MM 702)

Nanaimo